Амиста́д (, ):

 «Амистад» — американская шхуна.
 «Амистад» — американский фильм 1997 года.
  — водохранилище в США.

См. также 
 Ла-Амистад — международный парк в Коста-Рике и Панаме.
  — судебное дело 1841 года.
  — исчезнувший вид рыб.